Walt – ipocoristico del nome proprio di persona Walter
 Stephen Walt – politologo statunitense
 Walt Lloyd – personaggio della serie televisiva Lost